Le Moracee (Moraceae Gaudich.) sono una famiglia di angiosperme dell'ordine Rosales, diffuse soprattutto nelle zone climatiche tropicali e subtropicali, e in misura minore nelle zone temperate. In Italia sono presenti poche specie quasi sempre di antica introduzione come piante coltivate. I due generi della famiglia con il maggior numero di specie sono Ficus e Dorstenia.

Descrizione 
All'interno della famiglia i caratteri morfologici sono molto variabili: l'unica sinapomorfia (ovvero l'unico carattere condiviso) all'interno delle Moraceae è la presenza di tessuti laticiferi.

Sono per lo più specie arboree e arbustive anche se alcune specie possono essere erbacee o lianose.

Presentano foglie spiralate con stipole concresciute.

I fiori sono unisessuali e spesso i fiori maschili e quelli femminili sono portati da individui diversi (piante dioiche). Sono attinomorfe con perigonio semplice e sepaloide. Gli stami sono in numero variabile, il gineceo è formato da 2 carpelli che formano un ovario nella maggior parte dei casi supero.

I frutti sono tipicamente infruttescenze carnose alla cui formazione partecipano anche i tepali del perigonio (es. siconi, sorosi).

Biologia 
Si riproducono per impollinazione entomogama.

Tassonomia 
La classificazione tradizionale (Sistema Cronquist) assegnava la famiglia delle Moracee all'ordine Urticales mentre la moderna classificazione APG la colloca nell'ordine Rosales.

La famiglia comprende i seguenti generi:

 Allaeanthus Thwaites
 Ampalis Bojer
 Antiaris Lesch.
 Antiaropsis K.Schum.
 Artocarpus J.R.Forst. & G.Forst.
 Bagassa Aubl.
 Batocarpus H.Karst.
 Bleekrodea Blume
 Bosqueiopsis De Wild. & T.Durand
 Brosimum Sw.
 Broussonetia L'Hér. ex Vent.
 Calaunia Gudzins.
 Castilla Cerv.
 Clarisia Ruiz & Pav.
 Dorstenia Plum. ex L.
 Fatoua Gaudich.
 Ficus Tourn. ex L.
 Helianthostylis Baill.
 Helicostylis Trécul
 Hijmania M.D.M.Vianna
 Hullettia King ex Hook.f.
 Maclura Nutt.
 Maillardia Frapp. ex Duch.
 Malaisia Blanco
 Maquira Aubl.
 Mesogyne Engl.
 Milicia Sim
 Morus L.
 Naucleopsis Miq.
 Olmedia Ruiz & Pav.
 Parartocarpus Baill.
 Paratrophis Blume
 Perebea Aubl.
 Poulsenia Eggers
 Prainea King ex Hook.f.
 Pseudolmedia Trécul
 Pseudostreblus Bureau
 Scyphosyce Baill.
 Sloetia Teijsm. & Binn. ex Kurz
 Sloetiopsis Engl.
 Sorocea A.St.-Hil.
 Sparattosyce Bureau
 Streblus Lour.
 Taxotrophis Blume
 Treculia Decne. ex Trécul
 Trilepisium Thouars
 Trophis P.Browne
 Trymatococcus Poepp. & Endl.
 Utsetela Pellegr.

Studi recenti suggeriscono queste relazioni filogenetiche e questa suddivisione in gruppi:

Usi 
Molte Moraceae sono usate per il legname, sia come combustibile che come materiale. Tuttavia sono poche le Moracee che sono apprezzate da questo punto di vista, perché in genere il legno non è pregiato.

Diverse specie dei generi Artocarpus (albero del pane), Ficus (fico), Morus (gelso) producono frutti commestibili che sono regolarmente usati nell'alimentazione umana, anche se non rientrano tra i frutti più diffusi a livello commerciale. I frutti commestibili di altre specie (p.es. dei generi Brosimum, Broussonetia) hanno uso locale e limitato, oppure sono stati usati in passato ma non lo sono più oggi.

Alcune Moraceae sono usate per l'allevamento del baco da seta: soprattutto il gelso (Morus), ma anche occasionalmente Maclura.

Broussonetia, Maclura e Morus sono usati per la fabbricazione della carta.

Infine, alcune Moracee sono apprezzate come piante ornamentali, in particolare molte specie di Ficus (anche per interni) e alcune specie di Morus, Maclura, Broussonetia.

Note

Bibliografia 
 Moraceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants.

Altri progetti

Collegamenti esterni